Кинокомпания «СТВ» — российская кинокомпания, основанная 4 января 1992 года в Санкт-Петербурге.

История 
Кинокомпания «СТВ» была учреждена 4 января 1992 года в Санкт-Петербурге. Основателями компании стали Сергей Сельянов, Василий Григорьев, Алексей Балабанов и киностудия «Ленфильм». Первыми снятыми фильмами были короткометражный фильм «Батман» (1994) киноведов Марины Дроздовой и Александра Киселёва и документальный фильм «Опыты о гражданской войне» (1993) Петра Солдатенкова. В 1995 году Сергей Сельянов выпустил собственную работу «Время печали ещё не пришло».

Перед выпуском в 1996 году комедии «Операция „С Новым годом!“» компания провела тендер на печать не менее 100 тыс. видеокассет с фильмом, что заложило основы легального видеорынка в России. В итоге тираж составил 550 тыс. экземпляров, что является редким случаем возврата средств от видеопроката. Полученные доходы позволили «СТВ» запустить производство фильма «Брат» (1997), который стал настоящим триумфом кинокомпании.

В 1997 году при «СТВ» открылось Агентство по защите авторских прав «Рипост», которое борется с видеопиратами. Агентство создало прецедент, инициировав и выиграв судебный процесс против Ассоциации по управлению авторскими и смежными правами, возглавляемой Сергеем Прянишниковым. Впоследствии ассоциация выдала лицензию на тиражирование «Особенностей национальной рыбалки» (1998) ещё до выхода фильма. В 2003 году кинокомпания создала собственное прокатное объединение «Наше кино», которое информирует прокатчиков о перспективных российских фильмах и прокатывает картины.

С 1999 года кинокомпания начала продюсировать анимационные фильмы, для чего была создана студия «Мельница». Выходят «Приключения в Изумрудном городе» (1999—2000), «Карлик Нос» (2003), Богатырская серия (с 2004 года) и др.

В 2000 году, во время съёмок фильма «Река» (2002) Балабанова, съёмочная группа попала в автокатастрофу. Кинематографисты получили тяжёлые травмы, погибла исполнительница главной роли Туйара Свинобоева. Балабанов не возобновил съёмки, а через год смонтировал часовую авторскую версию, озвучив её собственным закадровым комментарием. В сентябре 2002 года, едва начав съёмки, в Северной Осетии под лавиной погибла почти вся группа фильма «Связной», возглавляемая режиссёром Бодровым-младшим.

В 2013 году умер сооснователь кинокомпании Алексей Балабанов, снявший большинство фильмов на «СТВ». В 2014 году компания «СТВ» и Госфильмофонд приняли решение оцифровать фильмы Балабанова (13 художественных фильмов, четыре короткометражные картины и документальную ленту «О воздушном летании в России»).

В декабре 2020 года прокатчиком дальнейших кинокартин «СТВ» стала компания Sony Pictures Productions and Releasing Russia (SPPR) ввиду небольшого количества собственных фильмов, запланированных к выходу в кинотеатрах. В то же время совладельцем «Нашего кино» вместо Игоря Толстунова стал Максим Рогальский, который изменил концепцию компании — она будет заниматься приобретением и распространением других отечественных фильмов, а также некоторых зарубежных.

Акционеры 
Контролирующий пакет акций принадлежит основателю и руководителю компании Сергею Сельянову (75 %). Другим акционером «СТВ» является Максим Уханов (25 %). Ранее учредителями выступали Надежда Васильева и Василий Григорьев.

Деятельность 
Основной вид деятельности кинокомпании — производство и продвижение новых российских фильмов. Компанией произведено свыше ста кинокартин. В производство кинокомпания «СТВ» вкладывает собственные средства с небольшой долей (до 25 % от бюджета) государственных дотаций. Большие проекты делает с зарубежными партнёрами. Кинопрокатная компания «Наше кино» длительное время увеличивала выручку «СТВ» не только за счёт проката собственных фильмов, но и других производителей. Дополнительный доход приносит показ фильмов по телевидению и их выпуск на видеоносителях.

Картины кинокомпании были представлены на большом количестве российских и международных кинофестивалях и получили более 100 наград. В их числе номинации на премию Академии кинематографических искусств и наук США «Оскар».

Среди сотрудничавших и сотрудничающих с компанией режиссёров были Алексей Балабанов, Александр Рогожкин, Пётр Точилин, Пётр Буслов, Гульшад Омарова, Сергей Бодров-старший, Филипп Янковский, Александр Войтинский, Авдотья Смирнова, Анна Пармас и другие.

Кинофильмы

Мультфильмы

Документальные фильмы

Телесериалы

Телепередачи

Короткометражные фильмы

Литература 
 Аркус Л., Медведев М. Новейшая история отечественного кино. 1986—2000. Кино и контекст. Т. 6. СПб, 2004.

Примечания

Ссылки 
 
 Кинокомпания «СТВ» на сайте ПрофиСинема

 
Кинокомпании России
Алексей Балабанов
Ленфильм